Чарко дел Лобо има више значења:

 Чарко дел Лобо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чарко дел Лобо, Сентро (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику